A79 ou A-79 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres rickettsioses, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-79, reliant Elche à Alicante ;
  Autoroute française A79, autoroute reliant Montmarault à Digoin ;
  Autoroute française A79 (la Cévenole), projet d'autoroute devait relier l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à Narbonne ;
  Autoroute néerlandaise A79, reliant Heerlen à Maastricht.

Routes
  Calder Highway (A79), une route australienne ;
  Route britannique A79 reliant Ayr à l'aéroport de Glasgow-Prestwick en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres